Saxo-Borussia ist der Name von Studentenverbindungen:
 B.d.St. Saxo-Borussia zu Würzburg und Schweinfurt 
 Burschenbund Saxo-Borussia Dresden im Burschenbunds-Convent
 Corps Saxo-Borussia Berlin im WSC, 1992 suspendiert, 1999 Übernahme der Alten Herren durch das Corps Alemannia Kiel
 Corps Saxo-Borussia Freiberg im WSC
 Corps Saxo-Borussia Heidelberg im KSCV